Agaue (altgr.: Ἀγαύη, die Verehrungswürdige) ist in der griechischen Mythologie der Name von
 Agaue, Tochter des Kadmos und der Harmonia, Gattin des Echion
 Agaue (Nereide), eine der Nereiden
 Agaue (Tochter des Danaos), eine der Danaiden
 Agaue (Amazone), eine der Amazonen